Журдан — многозначный термин:

Персоналии 
 Журдан, Матьё (1746—1794) — деятель времён Великой французской революции.
 Журдан, Жан-Батист (1762—1833) — французский маршал эпохи наполеоновских войн.
 Журдан, Пьер-Альбер (1924—1981) — французский поэт, эссеист, художник и фотограф.
 Журдан, Луи (иногда Журдэн или Журден) (1921—2015) — французский киноактёр.
 Журдан, Фернан (1903—1956) — французский фехтовальщик-шпажист, олимпийский чемпион, призёр чемпионатов мира.
 Журдан, Филипп Жан-Шарль (род. 1960) — католический прелат.

Другое 
 Журдан де Блев — французская эпическая поэма второй половины XII века.
 Мезонсель-ла-Журдан — коммуна во Франции, в регионе Нижняя Нормандия.